Лас Себољас има више значења:

 Лас Себољас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Себољас (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Себољас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Себољас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Себољас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Себољас (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Себољас (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Себољас (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Себољас (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Себољас (Тускуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Себољас (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Себољас (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Себољас (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику